Annika Beck era la detentore del titolo, ma si è ritirata nell'incontro di semifinale contro Kristýna Plíšková.

Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Barnstaple 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Marta Sirotkina che ha battuto in finale Kristýna Plíšková 6–7(5–7), 6–3, 7–6(8–6).

Teste di serie 

  Annika Beck (Semifinali; ritiro)
  Alison Riske (quarti di finale)
  Vesna Dolonc (secondo turno)
  Johanna Konta (semifinali)

  Tadeja Majerič (secondo turno)
  Heather Watson (Quarti di finale; ritiro)
  Kristýna Plíšková (finale)
  Stephanie Vogt (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON Pro Series Barnstaple 2013